Воля-Высоцкая () — село в Жолковской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1739 человек. Занимает площадь 24,980 км². Почтовый индекс — 80350. Телефонный код — 3252.

Ссылки 
 Воля-Высоцкая на сайте Верховной рады Украины